Hösle ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Hösle (1649–1727), deutscher katholischer Priester in Schwaben
 Johannes Hösle (1929–2017), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Vittorio Hösle (* 1960), deutscher Philosoph